Robič heißen folgende geographische Objekte:
 Robič (Ort), Ort bei Kobarid, Goriška, Slowenien
 Robič (Pass), Talpass zwischen Sočatal und Nadiža/Natisone, Goriška, Slowenien
 Grenzübergang Stupizza/Robič, ehemalige Zollstation zwischen Pulfero, Italien und Kobarid, Slowenien

Robic, Robić oder Robič ist der Name folgender Personen:

 Ivo Robić (1923–2000), kroatischer Schlagersänger
 Jean Robic (1921–1980), französischer Radrennfahrer
 Jure Robič (1965–2010), slowenischer Langstreckenradfahrer
 Miha Robič (1993–2021), slowenischer Fußballspieler
 Mylène Dinh-Robic (* 1979), kanadische Schauspielerin